Vredenoord (Breukelen), buitenplaats in de Utrechtse plaats Breukelen
Vredenoord (Rijswijk), buitenplaats in de Zuid-Hollandse plaats Rijswijk